Calb, sense pèl al cap, vegeu alopècia
 Calb, gest consistent a ensenyar el cul com a protesta.
 Carles II el Calb, (Frankfurt, 823 - Avrieux, 877), rei de França, Emperador d'Occident, Rei d'Itàlia i comte de Provença